Flóculo puede referirse a:

 el flóculo; en anatomía, un lóbulo pequeño del cerebelo;
 el flóculo; en astronomía, cada uno de los granos brillantes que constituyen la superficie de la cromosfera solar;
 el flóculo; en ingeniería de tratamiento de aguas, un grumo de materia orgánica formado por agregación de sólidos en suspensión.

Véase también
 Floc

Enlaces externos